Па́вел Диони́сьевич Ярошенко (30 августа 1906, Агдаш, Елизаветпольская губерния — 29 октября 1978, Владимир) — русский , систематик высших растений, один из крупнейших специалистов в области геоботаники, автор нескольких университетских учебников по геоботанике.

Биография 
Детство и юность провёл в Закавказье. В 1930 году окончил Тбилисский университет и сельскохозяйственный факультет Грузинского политехнического института.

Работал на Кавказе, Дальнем Востоке (заведующий почвенно-ботаническим отделом Дальневосточного филиала АН СССР), в Китае. С 1951 года — член Всесоюзного ботанического общества. С 1961 по 1975 годы был профессором кафедры ботаники Владимирского государственного педагогического института.

Умер 29 октября 1978 г. во Владимире.

Научная деятельность 
Ученик А. А. Гроссгейма. В 1938 году защитил кандидатскую («Восточная граница влажных субтропиков в Грузии»), в 1940 г. — докторскуюдиссертацию («Динамика растительного покрова Закавказья»). Профессор.

Подготовил 7 кандидатов наук. Автор более 150 научных статей, учебных пособий и монографий.

Избранные труды 

 Сушина Р. Е., Ярошенко П. Д., Лысенко С. В. Путеводитель ботанических экскурсий по Владимирской области : (Пособие для учителей и студентов) / [Под общ. ред. проф. П. Д. Ярошенко]; М-во просвещения РСФСР. Владимир. гос. пед. ин-т им. И. И. Лебедева-Полянского. — Владимир : Б. и., 1971. — 168 с. — 
 Ярошенко П. Д. Борьба с сорняками на чайных плантациях / Наркомзем СССР. Всес. акад. сельхоз. наук им. Ленина и Всес. науч.-исслед. ин-т чайного хозяйства. — Тифлис : Госиздат Грузии, 1933. — 38 с.
 Ярошенко П. Д. Геоботаника : Основные понятия, направления и методы / Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. филиал им. В. Л. Комарова. — М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1961. — 474 с.
 
 Ярошенко П. Д. Как использовать пастбища Азербайджана, чтобы они улучшались. — Баку : Наркомзем, 1931. — 17 с. — (Труды по геоботаническому обследованию пастбищ ССР Азербайджана Серия D сводная / Наркомзем ССР Азербайджана; Под ред. А. А. Гроссгейм, Н. Л. Ардамацкого ; Вып. 2)
 Ярошенко П. Д. Лекции по биогеографии : (Введ. в общую биогеографию) / М-во просвещения РСФСР. Владимир. гос. пед. ин-т им. П. И. Лебедева-Полянского. — Владимир : [Владимир. пед. ин-т], 1975. — 138 с. — 
 Ярошенко П. Д. Микро и макро-структура растительного покрова // Тр. / Азербайджанское отд-е Закавказского филиала Академии Наук СССР. Сектор ботаники. 5. — Баку, 1934. — С. 160—172.
 
 Ярошенко П. Д. Основы учения о растительном покрове. — М.: Географгиз, 1950. — 218 с.
 — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Географгиз, 1953. — 352 с.
 Ярошенко П. Д. Очерк растительности летних пастбищ Закатальского округа. — Баку : Наркомзем, 1930. — 59 с. — (Труды по геоботаническому обследованию пастбищ ССР Азербайджана Серия Б. Летние пастбища / Наркомзем ССР Азербайджана ; Вып. 4)
 Ярошенко П. Д. Путеводитель ботанических экскурсий в ближайшие окрестности Кировакана / Ботаническое о-во Армянской ССР. — Ереван : Изд-во Ботан. о-ва Армян. ССР, 1938. — 22+1 с.
 Ярошенко П. Д. Результаты изучения микрогруппировок некоторых ассоциаций на летних пастбищах ССР Азербайджана. — Баку : Изд-во Наркомзема, 1931. — 27 с. — (Труды по геоботаническому обследованию пастбищ ССР Азербайджана Серия С. Работы стационарных пунктов / Под ред. А. А. Гроссгейма ; Вып. 3-й)
 Ярошенко П. Д. Сенокосы и пастбища Приморского края : Геоботан. и хоз. характеристика / Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Дальневост. филиал. — М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1962. — 189 с.
 Ярошенко П. Д. Смены растительного покрова Закавказья в их связи с почвенно-климатическими изменениями и деятельностью человека / Акад. наук СССР. Дальневост. филиал и Ботан. ин-т им. В. Л. Комарова. — М.; Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1956. — 242 с.
 
 Ярошенко П. Д. Улучшение сенокосов и пастбищ Приморского края / Акад. наук СССР. Дальневост. филиал им. В. Л. Комарова. — Владивосток : Примор. кн. изд-во, 1956. — 64 с.
 Ярошенко П. Д., Грабарь В. А. Смены растительного покрова Закарпатья / АН СССР. Всесоюз. ботан. о-во. — Л. : Наука, 1969. — 113 с. — 
 Ярошенко П. Д., Григорян Н. Ф. Субтропический Мегри : Ботанико-агроном. очерк Мегрин. района и в особенности его субтроп. зоны. — Ереван : Изд-во АрмФАН’а, 1941. — 214 с. — (Труды / Акад. наук СССР. Арм. филиал. Ботан. ин-т ; Вып. 3)
 Ярошенко П. Д., Кушхов А. Х. Занимательная геоботаника : Очерки для начинающих геоботаников. — Нальчик : Эльбрус, 1972. — 155 с. — 
редактор
 Материалы по динамике растительного покрова : (Докл. на Межвуз. конф. в сент. 1968 г.) / [отв. ред. П. Д. Ярошенко]. — Владимир : Б. и., 1968. — 247 с.
 Мозаичность растительных сообществ и ее динамика : Доклады на симпозиуме / [отв. ред. П. Д. Ярошенко]. — Владимир : Б. и., 1970. — 399 с.
 Путеводитель ботанических экскурсий по Владимирской области : Пособие для учителей и студентов / [Сост. П. А. Серёгин, Р. Е. Сушина, М. И. Шилов и др.; Под общ. ред. проф. П. Д. Ярошенко]. — Доп. изд. — Владимир : Владимир. пед. ин-т, 1975. — 126 с.

Награды 
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1974) — за большой вклад в развитие геоботаники и работу по подготовке кадров.

Адреса 
 Владивосток, Ленинская ул., 50, кв. 9.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Тбилисского государственного университета
Выпускники Тбилисского политехнического института
Авторы учебников
Преподаватели Владимирского гуманитарного университета
Члены Русского ботанического общества
Популяризаторы  науки